Verliefdheid
Verliefd (album van K3) (2002), een muziekalbum van de Belgische groep K3
Verliefd (single van K3) (2002), een single van dit album
Verliefd (Diego en Patricia Paay) (2009), een single van Coole Piet Diego en Patricia Paay
Verliefd (Circus Custers), een single van Circus Custers uit 1983